O Campeonato Brasileiro de Rugby de 2016, também conhecido como Super 8 de 2016, é a 53ª edição do Campeonato Brasileiro de Rugby XV adulto masculino, a décima terceira organizada pela CBRu (Confederação Brasileira de Rugby), disputada pelas oito melhores equipes de rugby do Brasil.

Participantes

Formato 

A fórmula de disputa da edição do torneio passou por mudanças em relação a disputada em 2015. O número de participantes não se alterou, continuando com 8.

Na primeira fase, as equipes realizam 14 partidas, em jogos de ida e volta. Os dois primeiros colocados garantem vaga na final. Estes participantes decidem o título na final do campeonato. 

O último colocado na fase de classificação será automaticamente rebaixado para a Série B de 2017, enquanto que o penúltimo fará uma disputa como vice-campeão da segunda divisão nacional para a definição do oitavo participantes na edição de 2017 do Super 8.

Primeira Fase

Classificação 

Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Resultados

Final

Premiação

Repescagem para o Brasileiro 2016
Repescagem entre o vice-campeão da Série B de 2016 e a sétima equipe da tabela de classificação do Brasileirão 2016 para determinar a equipe que irá participar o Campeonato Brasileiro de Rugby de 2017.

Ver também 
 Confederação Brasileira de Rugby
 Campeonato Brasileiro de Rugby
 Campeonato Brasileiro de Rugby - Série B
 Campeonato Brasileiro de Rugby de 2016 - Série B

Ligações externas 
 Página oficial do Super 8
 Página oficial da CBRu

Campeonato Brasileiro de Rugby
2016 no rugby